Rio Tejo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tejo (vattendrag i Brasilien), Acre,

Portugal 

 Tagus River, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar